Пікка́р () — французьке прізвище.

Відомі носії:

 Бертран Піккар (; 1958) — швейцарський психіатр і повітроплавець.
 Жак Піккар (; 1922—2008) — швейцарський океанолог, один з трьох людей, хто побував на дні Маріанської западини.
 Огюст Піккар (; 1884—1962) — видатний швейцарський дослідник, фізик, винахідник стратостата та батискафа.
 Франк Піккар (; 1965) — французький гірськолижник, що спеціалізувався на швидкісних дисциплінах, олімпійський чемпіон та медаліст.

Див. також 
 Пікар (прізвище)